O'Hara (Iers:Ó hEadhra) is een van oorsprong Ierse achternaam.

Personen
 Catherine O'Hara
 George O'Hara (acteur) (1899-1966), Amerikaans acteur
 Jamie O'Hara (musicus) (1950), een Amerikaans countrymusicus
 Jamie O'Hara (voetballer) (1986), Engels voetballer
 John O'Hara (dirigent) (1962), Brits dirigent
 John O'Hara (schrijver) (1905-1970), Amerikaans schrijver
 John O'Hara (musicus), toetsenist van Jethro Tull
 Maureen O'Hara (1920), Iers filmactrice
 Edwin Vincent O'Hara (1881-1956), bisschop van Great Falls (Montana) en vervolgens van Kansas City (Missouri)

Fictieve personages
 Scarlett O'Hara
 Commissaris O'Hara

Geografie
 O'Hara Township

Ierse achternaam